The Empty Man steht für:

 The Empty Man (2010), US-amerikanischer Film von Jeff Edmond 
 The Empty Man (Comicserie), Comicserie von Cullen Bunn und Vanesa R. Del Rey (2014)
 The Empty Man (2020), US-amerikanischer Film von David Prior